Dans l'univers de Star Trek, les seringues à aiguilles ont définitivement disparu. Les seringues hypodermiques (seringues actuels sur le principe de l'injection dans l’hypoderme) sont remplacées par des sortes de pistolets injecteurs qui permettent d'injecter le produit sans introduire un objet dans la peau. Appelées aussi Hypospray, elles ne provoquent aucune douleur lors de l'injection.

Technologie de Star Trek